D903 (Meuse), een departementale weg in het Franse departement Meuse
 D903 (Meurthe-et-Moselle), een departementale weg in het Franse departement Meurthe-et-Moselle
 D903 (Moselle), een departementale weg in het Franse departement Moselle